Здуны () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 6150 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Богоря-Дольна
 Богоря-Гурна
 Богоря-Пофольварчна
 Бонкув-Дольны
 Бонкув-Гурны
 Домброва
 Яцковице
 Лазники
 Маужице
 Нове-Здуны
 Новы-Злакув
 Пулька
 Ретки
 Жонсьно
 Стругенице
 Шимановице
 Ужече
 Вежновице
 Вискеница-Дольна
 Вискеница-Гурна
 Залесе
 Здуны
 Злакув-Боровы
 Злакув-Косцельны

Соседние гмины 
 Гмина Бедльно
 Гмина Белявы
 Гмина Хонсьно
 Гмина Керноза
 Гмина Лович
 Гмина Жыхлин

Ссылки 

гмины Лодзинского воеводства